Коробовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Коробовка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Коробовка — село в Грязинском районе Липецкой области.

Украина 
 Коробовка — село в Золотоношском районе Черкасской области.